Check ist
 ein anderes Wort für Kontrolle oder Überprüfung
 eine Aktion beim Poker, siehe Check (Poker)
 ein anderes Wort für Scheck
 eine heftige Körperberührung bei verschiedenen Sportarten, siehe Bodycheck (Sport)
 Check (Testframework), ein Unit-Test-Framework für C

Siehe auch:

 Checkpoint
 Scheck (Begriffsklärung)